Komorane est un toponyme qui peut désigner :
Komorane, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Komorane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje ;
Komoran/Komorane, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).